Osoby o tym nazwisku:
 Miloš Bursać – serbski piłkarz
 Sanja Bursać – serbska siatkarka